Nectonemertes är ett släkte av slemmaskar. Nectonemertes ingår i familjen Nectonemertidae.

Nectonemertes är enda släktet i familjen Nectonemertidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Nectonemertes